Eres tú puede referirse a:

 «Eres tú» canción de Mocedades;
 «Eres tú (canción)» canción de Carla Morrison
 «Eres tú (canción de Belanova)», canción de Belanova;
 «Eres tú (canción de Fifth Harmony)», canción de Fifth Harmony